Malcolm Anderson e John Newcombe hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 6-3, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Malcolm Anderson /  John Newcombe (campioni)
 John Alexander /  Phil Dent (finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)
 John Cooper /  Colin Dibley (quarti di finale)

 Tejmuraz Kakulija /  Aleksandre Met'reveli (semifinali)
 Bob Carmichael /  Allan Stone (quarti di finale)
 Onny Parun /  Barry Phillips-Moore (secondo turno)
 Bill Bowrey /  Dick Crealy (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1973